Die National League Division Series 2017 (NLDS) findet zwischen dem 6. und dem 12. Oktober 2017 statt und ist Teil der Postseason der MLB-Saison 2017. Mit ihr wird ermittelt, welche beiden Teams in der National League Championship Series 2017 gegeneinander antreten. Es handelt sich um zwei Best-of-Five-Serien, an denen die Sieger der drei Divisionen der National League sowie der Gewinner des Wildcard-Games teilnehmen. Die Serie wird im Modus 2-2-1 gespielt, sprich das besser gesetzte Team hat in den Spielen 1, 2 und 5 Heimrecht.

Die Paarungen lauteten:
 (1) Los Angeles Dodgers (West Division Champion, 91–71) gegen Arizona Diamondbacks (Wild Card Gewinner, 93–69)
 (2) Washington Nationals (East Division Champion, 97–65) gegen (3) Chicago Cubs (Central Division Champion, 92–70)

Weg in die Division Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2017, ALWC 2017, NLWC 2017, ALDS 2017, ALCS 2017, NLCS 2017, World Series 2017

Die Postseason 2017 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

Los Angeles Dodgers gegen Arizona Diamondbacks

Washington Nationals gegen Chicago Cubs

Los Angeles Dodgers gegen Arizona Diamondbacks

Spiel 1 
6. Oktober 2017, 22:30 EDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 2 
7. Oktober 2017, 21:00 EDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 3 
9. Oktober 2017, 19:08 MST im Chase Field in Phoenix, Arizona

Washington Nationals gegen Chicago Cubs

Spiel 1 
6. Oktober 2017, 19:30 EDT im Nationals Park in Washington, D.C.

Spiel 2 
7. Oktober 2017, 17:38 EDT im Nationals Park in Washington, D.C.

Spiel 3 
9. Oktober 2017, 15:08 CDT im Wrigley Field in Chicago, Illinois

Spiel 4 
11. Oktober 2017, 15:08 CDT im Wrigley Field in Chicago, Illinois

Spiel 5 
12. Oktober 2017, 20:08 EDT im Nationals Park in Washington, D.C.

Einzelnachweise 

Major League Baseball
Baseball 2017
Arizona Diamondbacks
Chicago Cubs
Los Angeles Dodgers
Washington Nationals